Publi Licini Cras Dives (en llatí Publius Licinius Crassus Dives) va ser el fill petit del triumvir  Cras  i de Tertúl·lia. Formava part de la gens Licínia, una antiga família romana plebea.

Es va casar amb Cornèlia Metella, filla de Quint Cecili Metel Pius Escipió.

Va ser legat de Juli Cèsar a la Gàl·lia l'any  i fins al segon consolat del seu pare el , participant en la Guerra de les Gàl·lies. L'any 58 aC va combatre el sueu Ariovist a la batalla dels Vosges, l'any  va dirigir la Legió VII Claudia contra els vènets i altres tribus del nord-oest, i el  a les tribus d'Aquitània. A l'hivern següent Juli Cèsar el va enviar Roma amb alguns soldats per imposar l'elecció dels triumvirs Pompeu i Cras com a cònsols. També va portar a Roma 1000 cavallers gals, que després van participar en la guerra contra els parts l'any 54 aC.

A diferència del seu pare va ser amic de Ciceró i es va oposar al seu exili () i juntament amb altres joves romans va aparèixer en públic vestit de dol. Va celebrar la seva , quan va procurar la reconciliació entre l'orador i el seu pare. Va prendre part a les operacions de la guerra amb els  fins que va morir lluitant amb valentia a la batalla de Carres.

Referències 

Llegats republicans
Gens Licínia
Militars romans de la Guerra de les Gàl·lies
Amics de Ciceró
Morts a Turquia
Militars de Roma
Polítics de Roma